29-й полк может означать:

Пехотные, стрелковые и егерские полки 
 29-й пехотный полк Вооружённых сил США
 Черниговский 29-й пехотный полк
 Сибирский 29-й стрелковый полк
 29-й егерский полк

Танковые полки 
 29-й гвардейский отдельный тяжёлый танковый полк